

Musica 
 The Ocean – gruppo musicale tedesco
 The Ocean – brano dei Led Zeppelin del 1973, dall'album Houses of the Holy
 The Ocean – brano degli U2 del 1980, dall'album Boy
 The Ocean – singolo dei Tonight Alive del 2013, dall'album The Other Side

Pagine correlate 
 Ocean